Furuträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Furuträsket, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (14,4 ha)
Furuträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (16,3 ha)
Furuträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (46 ha)
Furuträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 740343-181108), sjö i Överkalix kommun,  (29,5 ha)
Furuträsket (Överkalix socken, Norrbotten, 741267-178815), sjö i Överkalix kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn